Командный чемпионат России по спидвею 2010 — восемнадцатый розыгрыш турнира. В розыгрыш чемпионата страны вернулись команды «Салават» из города Салавата (впервые с 2008 года) и «Октябрьский» (ранее называвшаяся «Лукойл») из города Октябрьского (впервые с 2007 года).

Участники чемпионата

Регламент чемпионата 
Согласно решению комиссии спидвея МФР, в сезоне 2010 года в команде выступали 5 гонщиков, в том числе 2 обязательных юниора. В составе на гонку также допускался запасной гонщик, которым должен был быть юниор.

Гости: стартовые номера с 1 по 6. Обязательные юниоры - №2 и №4. Запасной юниор - №6. Цвет нашлемников - белый и жёлтый.
Хозяева: стартовые номера с 7 по 12. Обязательные юниоры - №8 и №10. Запасной юниор - №12. Цвет нашлемников - красный и синий.

Также же было принято решение о разрешении участвовать в соревнованиях только российским гонщикам (то есть был продлён запрет на легионеров, введённый в 2009 году).

Сетка заездов 

Примечание: в заездах указывается, по какой дорожке стартует гонщик.

Гонщики №6 и №12 выставляются на замену.
8-й заезд - юниорский. Участников 14-го и 15-го заезда назначают тренеры команд.

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 

Команда "Салават" отказалась от гонки во Владивостоке ввиду финансовых проблем клуба.

Итоговые результаты 

Клубу "Салават" за неприезд во Владивосток было засчитано техническое поражение.

Судьба серебряных и бронзовых медалей была определена по суммарной разнице очков в 2 встречах "Мега-Лады" и "Турбины": "Турбина" набрала на 32 очка больше и заняла 2-е место.

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею